Anha, municipi a la regió d'Occitània 
 ANHA o Agència de Notícies Hawar
 Anha (Portugal), freguesia del municipi portuguès de Viana do Castelo